Мозамбик принимал участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 2 женщины и 12 мужчин — легкоатлеты и пловцы.

Самым юным участником мозамбикской сборной был 13-летний пловец Педро Круз. Самым старшим участником сборной был 31-летний легкоатлет Абдул Исмаил, который нёс флаг Мозамбика на церемонии открытия игр.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Полевые соревнования

Женщины
 Беговые дисциплины

 Полевые соревнования

Плавание 

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1980
Страны на летних Олимпийских играх 1980 года